Ptsjelarovo (Пчеларово) kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Bulgarije:
 Ptsjelarovo (Kardzjali), een dorp in oblast Kardzjali
 Ptsjelarovo (Dobritsj), een dorp in oblast Dobritsj